

Patronyme 

  (1981-) artiste argentine ;
 Dan Woodgate (1960-), musicien anglais ;
  (1845-1900), officier britannique ;
 Jonathan Woodgate (1980-), footballeur international anglais reconverti entraîneur ;
  (1900-1961), chef d'orchestre et compositeur britannique ;
  (1919-1985), footballeur anglais.